Бассо:

 Габріель Бассо — американський актор
 Крістіан Бассо — аргентинський музикант, композитор та мультиінструменталіст
 49501 Бассо — астероїд головного поясу